Карл Адольф (Макс) фон Сю́дов (германоязычное произношение — фон Зи́дов, Carl Adolf von Sydow ; 10 апреля 1929, Лунд, Швеция — 8 марта 2020, Франция) — шведский актёр, известный, в частности, своей совместной работой с режиссёрами Ингмаром Бергманом, Яном Труэлем и Дэвидом Линчем.

Биография 
Фон Сюдов родился в семье с немецкими корнями. Его предок по отцовской линии, Давид Зидов, в 1724 году иммигрировал из померанской Пруссии в город Кальмар, и в Швеции его фамилия стала произноситься как «Сюдов». Отец, Карл Вильгельм фон Сюдов, преподавал фольклористику (в том числе скандинавскую и ирландскую народную музыку) в Лундском университете. Мать, баронесса Мария фон Сюдов (урождённая Грета Раппе), была школьной учительницей. Карл Адольф был воспитан как лютеранин, однако позже стал агностиком.

В 1951 году Макс фон Сюдов окончил актёрскую студию при театре «Драматен» в Стокгольме, а в 1955 году переехал в Мальмё, где познакомился с Ингмаром Бергманом.

В 1965 году он впервые согласился сыграть главную роль в американском фильме. Им стала лента о жизни Иисуса Христа «Величайшая из когда-либо рассказанных историй».

Вскоре он с семьёй перебрался в Лос-Анджелес.

В середине 1970-х годов он переехал в Рим, где подружился с Марчелло Мастроянни и участвовал в съёмках многих итальянских фильмов. В 1982 году он принял участие в программе «Чтобы Польша была Польшей», чтобы выразить поддержку «Солидарности».

Кавалер ордена Почётного легиона.

Макс фон Сюдов скончался 8 марта 2020 года в возрасте 90 лет.

Личная жизнь 
1 августа 1951 года Макс фон Сюдов женился на актрисе Кристине Инге Бритте Олин (1926—1998). У них родилось двое сыновей, Клас и Генрик, они оба снимались со своим отцом в фильме «Гавайи» (1966), причём Генрик сыграл сына его персонажа. Сюдов и Олин развелись 26 февраля 1979 года.

Второй раз фон Сюдов женился на французском продюсере Катрин Бреле 30 апреля 1997 года в Провансе.

Фильмография

Награды и номинации 
Двукратный номинант на премии «Оскар» (1989, 2012), «Золотой глобус» (1967, 1974) и «Эмми» (1990, 2016).

В 1994 году номинирован на премию «Сатурн» как Лучший актёр за роль Лиланда Гонта в фильме «Нужные вещи».

Примечания 

Киноактёры Швеции
Актёры телевидения Швеции
Актёры озвучивания Швеции
Лауреаты European Film Awards
Лауреаты Grimme-Preis
Долгожители Швеции
Иммигрировавшие во Францию из Швеции